Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) е основана през 1972 година.

Тази страница предоставя статистическа информация за Световния Тур на ATP и периода на „Откритата ера“. Няколко години преди основаването на АТР започва Отворената ера (Open Era) в тениса, когато професионалисти и любители могат да се състезават заедно на турнирите. Това става през 1968 година. Тук са посочени статистически данни за периода на Отворената ера – турнирите от Големия шлем, за шампионите от финалните турнири на ATP в края на всеки сезон, общия брой титли и играни срещи, както и информация за периода след основаването на АТР.

Отворена ера единично (от 1968 г.)

Турнири от Големия шлем 
 до 31 декември 2019 г.
 активните играчи са с удебелен шрифт

Шампионат на ATP в края на годината  – финален турнир 
 (до 31 декември 2019 г.)

Титли 
 (до 31 декември 2019 г.)

Играни срещи 
 (до 31 декември 2019 г.)

Индивидуална класация на АТР (от 1972 г.)

Ранглиста (от 1973 г.) 
 Седмици (брой)  като № 1, № 2 и № 3 (към 30 декември 2019 г.)

 Седмици (брой) в Tоп 2, Tоп 3, Tоп 4, Tоп 5 и Tоп 10 (към 30 декември 2019 г.)

Класиране на всички водачи на ранглистата 
 (към 30 януари 2022 г.)

 В поредни седмици № 1  е посочена само най-продължителната серия на всеки тенисист, който е бил № 1.

Източници 
 ATP World Tour (www.atpworldtour.com) – Tennis Rankings and Statistics
 List of Grand Slam related tennis records

Тенис